Amy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amy Creek (Kotsina River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 Amy Creek (Livengood Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Amy Creek (North Fork Bremner River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 Amy Creek (Jones Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia

Amy Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amy Creek (Alaska), Ortschaft im Bundesstaat Alaska